Ermanno Wolf-Ferrari, né Ermanno Wolf (1876-1948), compositeur et enseignant italien,
  (1911–1994), personnalité musicale italienne,
 Teodoro Wolf-Ferrari (1878 – 1945), peintre italien.

Voir aussi